Гутијерез Замора има више значења:

 Гутијерез Замора (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гутијерез Замора (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Гутијерез Замора (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гутијерез Замора (Гутијерез Замора, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гутијерез Замора (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику